Commentaria in Aristotelem Graeca [edita consilio et auctoritate academiae litterarum Regiae Borussicae] (CAG) — многотомное собрание полностью или частично сохранившихся древнегреческих комментариев позднеантичных и раннесредневековых авторов на различные сочинения Аристотеля. Издание из 23 томов было подготовлено в Прусской академии наук, в период с 1882 по 1909 год. Над собранием комментариев трудилась большая группа филологов-классиков под общей редакцией Германа Дильса.

Однако это издание не является исчерпывающим собранием комментаторских работ позднеантичных перипатетиков, неоплатоников и византийских ученых. Серия была продолжена только через сто лет в новом собрании Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina, первый том которого был выпущен в 2007 г. В данное время над этим собранием трудятся ученые Берлино-Брандербурской академии наук (ранее Прусская) под руководством Дитера Харлфингера, Кристофа Раппа, Марвана Раша и Дитера Р. Рейнш.

Содержание издания

См. также 
 Перипатетики
 Неоплатоники

Ссылки 
 Digitalised Volumes at archive.org.
 The Aristotelian Commentators: A Bibliographical Guide (PDF) by John Sellars.

Объекты, названные в честь Аристотеля
Аристотелизм
Комментаторы Аристотеля
Перипатетики
Древнегреческие философы